La manubalista era una ballesta manual utilizada por las legiones romanas para luchar en campaña junto a las tropas de infantería y se diferenciaba de la carrobalista en que esta última era una ballesta montada sobre ruedas. La manubalista era manejada por dos hombres, siendo su munición desde piedras a pelotas de hierro, pasando por dardos de tamaño variable y falaricas (dardos con punta incendiaria).

Referencias
Diccionario enciclopédico Hispano-Americano,Barcelona, 1887-90,Montaner i Simón editores.

Armas
Armas de la Edad Antigua